К-123 — кодовое обозначение:
 К-123 (1976) — советская многоцелевая атомная подводная лодка проекта 705К «Лира».
 К-123 «Марс» — российская многоцелевая атомная подводная лодка проекта 945Б (945АБ) «Марс». Заложена в 1990 году, строительство не закончено из-за отсутствия финансирования, в 1993 году разрезана на металл на стапеле.